|-
| 170801 - || || 17 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170802 - || || 17 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170803 - || || 17 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170804 - || || 17 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170805 - || || 19 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170806 - || || 19 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170807 - || || 19 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170808 - || || 19 de febrer de 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 170809 - || || 19 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170810 - || || 23 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170811 - || || 23 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170812 - || || 23 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170813 - || || 25 de febrer de 2004 || Wise || D. Polishook
|-
| 170814 - || || 17 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170815 - || || 12 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 170816 - || || 10 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 170817 - || || 11 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 170818 - || || 11 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 170819 - || || 15 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 170820 - || || 11 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 170821 - || || 11 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 170822 - || || 11 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 170823 - || || 11 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 170824 - || || 12 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 170825 - || || 13 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 170826 - || || 15 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 170827 - || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170828 - || || 12 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 170829 - || || 13 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 170830 - || || 14 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 170831 - || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170832 - || || 14 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 170833 - || || 15 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170834 - || || 15 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170835 - || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170836 - || || 25 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170837 - || || 16 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 170838 - || || 17 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170839 - || || 16 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170840 - || || 17 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170841 - || || 17 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170842 - || || 18 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170843 - || || 19 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170844 - || || 19 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170845 - || || 19 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170846 - || || 18 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170847 - || || 17 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170848 - || || 17 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170849 - || || 23 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170850 - || || 18 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170851 - || || 23 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170852 - || || 24 de març de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 170853 - || || 24 de març de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 170854 - || || 23 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170855 - || || 23 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170856 - || || 22 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170857 - || || 23 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170858 - || || 23 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170859 - || || 22 de març de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 170860 - || || 27 de març de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 170861 - || || 11 d'abril de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 170862 - || || 12 d'abril de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 170863 - || || 12 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 170864 - || || 12 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170865 - || || 15 d'abril de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 170866 - || || 12 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170867 - || || 14 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170868 - || || 12 d'abril de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 170869 - || || 12 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170870 - || || 17 d'abril de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 170871 - || || 17 d'abril de 2004 || Needville || Needville
|-
| 170872 - || || 17 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170873 - || || 20 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170874 - || || 21 d'abril de 2004 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 170875 - || || 25 d'abril de 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 170876 - || || 23 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170877 - || || 12 de maig de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 170878 - || || 11 de juny de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 170879 - || || 7 de juny de 2004 || Uccle || P. De Cat
|-
| 170880 - || || 10 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170881 - || || 11 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170882 - || || 12 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170883 - || || 26 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170884 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170885 - || || 8 de setembre de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 170886 - || || 12 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170887 - || || 12 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170888 - || || 12 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170889 - || || 14 de setembre de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 170890 - || || 18 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170891 - || || 10 d'octubre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170892 - || || 4 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170893 - || || 4 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170894 - || || 12 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170895 - || || 14 d'octubre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170896 - || || 14 d'octubre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 170897 - || || 21 d'octubre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170898 - || || 4 de novembre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 170899 - || || 4 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170900 - || || 11 de novembre de 2004 || Piszkéstető || Piszkéstető
|-
|}

0